Timothy Keller peut faire référence à :
 Timothy J. Keller (né en 1950), auteur américain, conférencier et pasteur ;
 Timothy M. Keller (né en 1977), homme politique américain, sénateur de l’État du Nouveau-Mexique.